Clayville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clayville (Connecticut)
 Clayville (New Jersey)
 Clayville (New York)
 Clayville (Rhode Island)
 Clayville (Virginia)

In Südafrika:

 Clayville (Südafrika)

im NRHP gelistete Objekte:
 Clayville Historic District, in Foster, Rhode Island, ID-Nr. 88003079
 Clayville Tavern, in Pleasant Plains, Illinois, ID-Nr. 73000718

Siehe auch:
 Claysville